Il singolare del Virginia Slims of Albuquerque 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Lori McNeil hanno battuto in finale 6–1, 6–3 Elna Reinach.

Teste di serie

  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
  Manuela Maleeva (quarti di finale)
  Susan Sloane (primo turno)
  Raffaella Reggi (secondo turno)

 Lori McNeil (campionessa) 
 Amy Frazier (semifinali) 
 Anne Minter (quarti di finale) 
 Jenny Byrne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Albuquerque 1989